La Fußball-Bundesliga 1999-2000 va ser la 37a edició de la Lliga alemanya de futbol, la competició futbolística més important del país.

Classificació

Resultats

Millors golejadors

Referències 

Lliga alemanya de futbol
Competicions futbolístiques del 1999
Competicions futbolístiques del 2000